«Подшипник» — советский и российский футбольный клуб из Москвы. Основан не позднее 1968 года.

Достижения 
 Во Второй лиге СССР — 13-е место (в зональном турнире РСФСР класса «Б» 1969 год).

Результаты выступлений

Известные тренеры 
 Касимцев, Александр Серафимович.

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Примечания 

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Москвы